Le Spot est un centre d'art contemporain situé au Havre en Seine-Maritime. Il compte parmi la soixantaine de centres d'art conventionnés par le ministère de la Culture et de la Communication. Il est soutenu par la DRAC Haute-Normandie, la Ville du Havre et le conseil régional de Haute-Normandie.

Missions

Expositions
Ouvert à la création actuelle dans ses aspects les plus expérimentaux, Le Spot offre à des artistes nationaux et internationaux la possibilité de développer des projets nouveaux qui habitent d’une façon spécifique et inédite l’espace mis à leur disposition. Conçue comme laboratoire, ou encore comme studio de production, la structure se veut suffisamment souple pour favoriser un questionnement sur la notion même d'exposition.
À travers quarante-huit expositions personnelles et quatorze expositions collectives organisées ces treize dernières années, Le Spot a montré au Havre les travaux d’une soixantaine d’artistes de renommée nationale et internationale.

Projets extérieurs
Le Spot assure également le commissariat de projets extérieurs comme les expositions Downtown Le Havre (biennale Arts Le Havre 2008), ou Information Fiction Publicité (IFP) au Musée d'art moderne et contemporain de Genève (-) ainsi que la direction du programme artistique de "Cœur d'agglo" à Poitiers (2010-2012).

Éditions
Le Spot développe une politique d'éditions (monographies, livres d'artistes, multiples) qui le conduit à collaborer avec d’autres institutions et galeries en France et à l’étranger.

Médiation
Outre ces missions de production et de diffusion, Le Spot œuvre à faciliter l’accès du plus grand nombre à la création plastique contemporaine grâce à des outils de médiation conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. Les programmes culturels (visites commentées, conférences, concerts, performances, etc.) sont autant de propositions de mise en perspective de l’exposition en cours. Le dialogue interdisciplinaire étant au centre de cette programmation, un grand nombre de ces actions est organisé en partenariat avec d’autres structures (Musée Malraux, Service Ville d'art et d'histoire, Cabaret Electric, Conservatoire Arthur Honegger, etc.).

Liste des expositions

2010
 Loïc Raguénès, "Agathe Le Gouic"

2009
 Benoît-Marie Moriceau, "Formwork"
 Sylvie Auvray / Stéphanie Cherpin / Agathe Snow
 Loïc Raguénès, "Trois teckels"
 Gyan Panchal, "Brick says: I like an arch"
 Liam Gillick / Fabrice Gygi / Damien Mazières
 Un autre cinéma : Dominique Gonzalez-Foerster / Apichatpong Weerasethakul

2008
 John M. Armleder, "Electric Claridge's"
 Anita Molinero / Cady Noland / Steven Parrino / Kelley Walker
 Yayoi Kusama, "Dots Obsession: Infinity Mirrored Room"
 "Downtown Le Havre"

2007
 Philippe Cam, "8930"
 Christian Robert-Tissot, "Art Hôtel"
 Pierre Vadi, "Coma"
 Stéphane Dafflon / Jim Isermann / Olivier Mosset
 Claude Closky / IFP / Gilles Mahé

2006
 Martin Creed / Vincent Lamouroux / Christian Robert-Tissot
 Jordi Colomer, "No Future"
 Didier Marcel / Gerwald Rockenschaub / Ugo Rondinone / Xavier Veilhan
 Patrick Lebret, "Rebondir"

2005
 John M. Armleder, "La tribune de Genève3"
 Damien Mazières, "Oyster Bay"
 Didier Marcel
 François Curlet, "Interlude"

2004
 Lara Almarcegui
 Stéphane Dafflon, "Pattern Recognition"
 Thierry Rault, "Blow Up"

2003
 Mathieu Mercier
 Franck Éon / François Curlet / Jonathan Monk, "Somewhere between here and there"
 Yvan Salomone, "Répétitions"
 François Curlet, "The Witness Screen"

2002
 Damien Mazières, "Heroes"
 Douglas Gordon, "Feature Film"
 Pierre Joseph et Mehdi Belhaj Kacem, "La théorie du Trickster"
 Frantz Zisseler, "les soucoupes volantes viennent d'un autre monde"
 François Curlet, "Wassup!"

2001
 Bureau d’études, "Juridic Park"
 Liam Gillick, "Les gens étaient-ils aussi bêtes avant le TV?"
 Stéphane Dafflon / Liam Gillick / Xavier Veilhan
 Sylvie Fleury, "Égoïste"
 Anita Molinero

2000
 Franck Éon
 Haim Steinbach, "On vend du vent"
 Olivier Mosset
 Didier Courbot, "Part 1"
 Didier Courbot, "Part 2"
 Florian Balze
 Christian Robert-Tissot, "Entertainment"
 Olivier Mosset

1999
 Roderick Buchanan / Beat Streuli / Gillian Wearing, "People"
 François Curlet, "Rorscharch Saloon"
 Angela Bulloch / Mathieu Mercier / Tobias Rehberger / François Trocquet, "To design for"
 Mathieu Mercier
 Franck et Olivier Turpin

1998
 Christian Robert-Tissot, "Écran total"
 Claude Closky, "Montagnes et monospaces"
 Pierre Joseph, "Personnages à réactiver" et nouvelles vidéos
 Philippe Ramette
 John M. Armleder / Angela Bulloch / Pierre Joseph / Jonathan Monk
 Julien Maire

1997
 David Renaud
 Yvan Salomone, "Le Havre 250"

Art au Havre
Centre d'art contemporain